Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 16 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Arantxa Sánchez Vicario et Helena Suková.

Faits marquants 
Comme l'année précédente, l'épreuve de simple voit s'imposer la numéro un mondiale Monica Seles face à Martina Navrátilová à la conclusion. Seles enregistre à cette occasion le dernier de ses trois succès consécutifs dans cette compétition (1990-1992).

Steffi Graf est éliminée dès le  par Lori McNeil, laquelle se hisse ensuite jusqu'en demi-finale.

Les favorites Arantxa Sánchez et Helena Suková remportent aisément le double dames sans perdre un set.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1992 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1992
Masters
Tennis aux États-Unis en 1992
Masters
Sport en novembre 1992